Hans-Joachim Behrendt ist der Name folgender Personen:

* Hans-Joachim Behrendt (Illustrator) (* 1937), deutscher Zeichner und Illustrator 
 Hans-Joachim Behrendt (Rechtswissenschaftler), deutscher Rechtswissenschaftler 
 Hans-Joachim Behrendt (Musiker) (1955–2023), deutscher Musiker, Mitglied der Band Ideal